Pokój chocimski (1538)
 Pokój w Chocimiu (1621)